

Musica 
 The Show Must Go On – singolo di Leo Sayer del 1973
 The Show Must Go On – singolo dei Three Dog Night del 1974, cover della versione di Sayer
 The Show Must Go On – brano musicale dei Pink Floyd del 1979
 The Show Must Go On – singolo dei Queen del 1991
 The Show Must Go On – singolo di Milva del 2007
 The Show Must Go On – singolo di Céline Dion del 2016, cover della versione dei Queen

Altro 
 The Show Must Go On, titolo internazionale di Hangui – film coreano del 2007